Slovo obdukce není zcela jednoznačné, může být označením pro :

Pitva – ohledání mrtvoly z důvodů studia, diganostického či soudního ohledání apod. (např. soudní pitva)
Obdukce (farmacie) – obalení lékové pilulky vrstvou cukru nebo želatiny, tak aby byla překryta nepříjemná chuť nebo aby došlo k lepšímu vylučování léčivých látek
Obdukce (geofyzika) – geofyzikální proces, při kterém hypoteticky dochází ke kolizi (fyzikální interakci) litosférických desek a k jejich posunům, což může být údajná či možná příčina velkých zemětřesení
Obdukce (geologie) – přesmyk hornin oceánské kůry přes kolizní (suturní) pásma na kontinentální kůru. Vznik ofiolitových komplexů.